In 1932/33 werd het 22ste en laatste Opper-Silezisch voetbalkampioenschap gespeeld, dat georganiseerd werd door de Zuidoost-Duitse voetbalbond.

Vorwärts-RaSpo Gleiwitz werd kampioen en plaatste zich voor de Zuidoost-Duitse eindronde. Beuthener SuSV won het tweede ticket tegen bekewinnaar Preußen Zaborze. In de groepsfase werd Beuthen eerste en Gleiwitz tweede. Tegen STC Görlitz won Gleiwitz nog het tweede ticket voor de eindronde om de landstitel. Hierin verloor Gleiwitz met 9:0 van Fortuna Düsseldorf. Beuthen versloeg Prussia-Samland Königsberg met 7:1 en verloor in de tweede ronde van TSV 1860 München met 3:0

Na dit seizoen kwam de Nationaalsocialistische Duitse Arbeiderspartij aan de macht en werd de competitie grondig geherstructureerd. De overkoepelende voetbalbonden werden afgeschaft en ruimden plaats voor 16 Gauliga's. De clubs uit de Opper-Silezische competitie gingen  in de nieuwe Gauliga Schlesien spelen, enkel de top 4 kwalificeerde zich hiervoor.

A-Klasse 

Play-off voor eindronde
 Heen

 Terug

B-Klasse

Industriegruppe

Landgruppe

Finale
 Heen

 Terug

Externe links
 Euroleagues
 fussball-historie

Opper-Silezisch voetbalkampioenschap
Duits competitievoetbal 1932/33